Доналд Джеймс «Дон» Джонсон () — американський тенісист, спеціаліст з парної гри, чемпіон Вімблдону в парному розряді та міксті, колишній лідер парного рейтингу ATP.

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд: 2 (1 титул)

Мікст: 2 (1 титул)

Посилання 
 Досьє на сайті Асоціації теністистів професіоналів

Посилання на джерела 

Тенісисти США
Переможці Вімблдонського турніру
Спортсмени з Пенсільванії
Перші ракетки світу (чоловіки)
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті